Parmentier ist der Familienname von:

 André Parmentier (1876–1939), französischer Sportschütze
 Antoine Parmentier (1737–1813), französischer Pharmazeut und Agronom
 Armand Parmentier (* 1954), ehemaliger belgischer Marathonläufer
 Elisabeth Parmentier (* 1961), französische lutherische Theologin
 Joseph Julien Ghislain Parmentier (1755–1852), belgischer Gärtner und Botaniker
 Julie-Marie Parmentier (* 1981), französische Schauspielerin
 Koene Dirk Parmentier (1904–1948), niederländischer Luftfahrtpionier
 Léon Parmentier (1863–1929), belgischer Klassischer Philologe
 Louis Joseph Ghislain Parmentier (1782–1847), belgischer Rosenzüchter
 Luise Begas-Parmentier, geb. Luise von Parmentier (1843–1920), österreichisch-deutsche Malerin und Salonière
 Maria von Parmentier (1846–1879), österreichische Malerin und Grafikerin
 Martien Parmentier (1947–2021), niederländischer alt-katholischer Theologe
 Michael Parmentier (1943–2018), deutscher Erziehungswissenschaftler
 Paul Parmentier (1854–1902), belgischer Maler und Fotograf
 Pauline Parmentier (* 1986), französische Tennisspielerin
 Philippe Parmentier (1787–1867), belgischer Bildhauer
 Pierre Parmentier (1907–?), französischer Fußballspieler und -trainer

Parmentier steht für:

 Parmentier (Métro Paris), Station des Pariser Métrosystems

Siehe auch: Hachis parmentier, ein Auflauf aus Kartoffelpüree und Hackfleisch als französische Variante des Shepherd’s Pie.